

Patronymes 
Komarov (masculin ; ) ou Komarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Komarov (1923-2013), joueur de hockey sur glace soviétique.
 Anastasia Komarova (1975-), joueuse de volley-ball russe.
 Dmitri Komarov (1968-), joueur d'échecs ukrainien
 Leo Komarov (1987-), joueur de hockey sur glace finlando-russe
 Maria Komarova (1998-), curleuse russe
 Sergueï Komarov (1891-1957), acteur et réalisateur soviétique
 Stanislava Komarova (1986-), nageuse russe spécialiste du dos crawlé
 Vladimir Leontievitch Komarov (1869-1945), botaniste russe.
 Vladimir Mikhaïlovitch Komarov (1927-1967), cosmonaute soviétique.

Sciences

Astronomie
 (1836) Komarov est un astéroïde.
 Komarov, cratère lunaire.

Botanique
 Institut de botanique Komarov à Saint-Pétersbourg.

Voir aussi 
 Komarovo, station balnéaire russe, voisine de Saint-Pétersbourg.
 Komarova, localité polonaise.
 , toponyme tchèque.

Personnage de fiction 
Yuri Komarov est un personnage du film Die Hard : Belle journée pour mourir.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe